East Brooklyn ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Brooklyn (Connecticut), im Windham County
 East Brooklyn (Illinois), im Grundy County
 East Brooklyn (Maryland), Stadtteil von Baltimore